Телёнок (тёлка, телок) — молодая особь ряда видов парнокопытных.

Телятами называют молодняк крупного рогатого скота обоих полов в возрасте до одного года. Молодых животных (в возрасте до года) некоторых диких видов быков и китов также иногда называют телятами.

Телята могут быть получены естественным путём, либо путём искусственного разведения с использованием искусственного оплодотворения или переноса эмбриона.

Они обычно могут стоять на ногах спустя нескольких минут после рождения. Тем не менее, в течение первых нескольких дней они не в состоянии легко идти в ногу с остальными членами стада.

См. также 
 Корова
 Вол
 Быки

Ссылки 
 Geburt eines Kalbes («Рождение телёнка»)

Крупный рогатый скот